Киндяково — топоним.

Россия 
 Киндяково — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Киндяково — деревня в Берёзовском районе Красноярского края.
 Киндяково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Киндяково — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Киндяково — село в Красноярском районе Самарской области.
 Киндяково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.